

Люди 
 Захарків Микола Степанович (1912—1948) — діяч ОУНР, лицар «Бронзового хреста бойової заслуги».
 Захарків Олександра Теодорівна (1937—2015) — український мовознавець. Кандидат філологічних наук
 Захарків Роман Ярославович (*1991) — український саночник (двомісні сани). Майстер спорту.
 Захарків Юрій Романович (*1996) — український футболіст.

Географічні об'єкти 
 Захарків — історичний район Харкова.

Прізвища